Erfa kan syfta på:
 ERFA – en intresseorganisation, se European Rail Freight Association

Geografi

Tyskland 

 Erf (Main) – biflod till Main i Bayern, övre delen kallad Erfa,